Hermann Heino Heine (1922 - 1996) foi um botânico sul-africano.

Ligações externas
  

Botânicos da África do Sul